Der Begriff Hals über Kopf ist:
 eine Redewendung, siehe Liste deutscher Redewendungen#H
 Hals über Kopf (1979) (Head Over Heels), US-amerikanischer Spielfilm von Joan Micklin Silver (1979)
 Hals über Kopf (2001) (Head Over Heels), US-amerikanischer Spielfilm von Mark Waters (2001)
 Hals über Kopf (2023), österreichischer Spielfilm von Andreas Schmied (2023)
 Hals über Kopf (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1987–1991)
 Hals über Kopf (Roman) (Break No Bones), Roman von Kathy Reichs (2006)

Siehe auch:
 Hals-über-Kopf, eine Achterbahn
 Hals über Kopf verliebt, Lied von Chris Roberts